Seznam korpusov z zaporedno številko 33.

Seznam 
 Pehotni
 33. strelski korpus (ZSSR)
 33. korpus (Wehrmacht)
 33. korpus (Ruski imperij)
 33. gardni strelski korpus (ZSSR)
 33. korpus (Britanska Indija)
 33. korpus (Indija)

Glej tudi